Алекса́ндр Павлович Медве́дев:

 Медведев, Александр Павлович (род. 1950) — профессор Воронежского государственного университета, доктор исторических наук.
 Медведев, Александр Павлович (1949—2021) — профессор Нижегородской медицинской академии, доктор медицинских наук.